La Tueuse de mages () est un roman d'Elaine Cunningham, basé sur le monde imaginaire des Royaumes oubliés, paru chez  en 2003  en format de poche.

Résumé 
Les deux jeunes Jordainis Matteo et Andris vivent des années douces au Collège avant de finir leur formation et de devenir les conseillers d'un des nobles mages d'Halruaa. Quand une inquisitrice d'Azouth, la tueuse de mages elfe Akivaria dit Kiva, vient faire une inspection au Collège, elle exécute sommairement Andris sous motif qu'il a été contaminé par la magie. À partir de là, un Matteo troublé faisant connaissance avec la saltimbanque Tzigone et en la sauvant d'un agent de Kiva, entre dans les intrigues présentes du royaume et un passé douloureux.

Roman américain paru en 2003
Roman sur les Royaumes oubliés